KWR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kwai Harbour (Isole Salomone)